Le terme Engi peut désigner :
 Engi, commune suisse du canton de Glaris ;
 l'Ère Engi, période de l'histoire du Japon.